Název Jelení má více sídel:
 Jelení (Holčovice) – část obce Holčovice v okrese Bruntál
 Jelení (Nová Pec) – část obce Nová Pec v okrese Prachatice
 Jelení (Nové Hamry) – základní sídelní jednotka obce Nové Hamry v okrese Karlovy Vary
 Horní Jelení – město v okrese Pardubice
 Dolní Jelení – část města Horní Jelení v okrese Pardubice

Jméno Jelení mají také některé ulice:
 Jelení (Praha) – ulice v Praze-Hradčanech

další významy
 Jelení hora – více míst
 Jelení potok – více míst
 Jelení příkop – přírodní rokle v areálu Pražského hradu
 Jelení vrch – více míst

Související články 
 Jelenice
 Jelen

Externí odkazy